Повреде скротума и тестиса су механичком силом изазвана оштећења ткива скротома и тестиса. Тупа траума скротума, у зависности од механизма повреде, обично има за последицу појаву хематома у подручју гениталне и перинеалне регије. Такође траума може узроковати и торзију тестиса.

Етиопатогенеза 
Најчешће изоловане повреде скротума су, 

Лацерације 
Лацерације скротума су мање повреде, поврђинске природе, са добром прогнозом, које може да буду уивена примарно, а ако су сасвим мале, могу да зарасту спонтано, без шава
Авулзије. 
Авулзије скротума су повреде озбиљније природе. Примарни циљ код збрињавања ових повреда је да тестиси буду покривени кожом. Дакле, уколико постоји дефект коже скротума, тестиси морају да се покрију режњевима коже из околине. 
Руптуре
Најчешћа повреда тестиса је руптура. Може бити инкомплетна, односно, само руптура тунике албугинеа. Веома тешка (комплетна) руптура тестиса уз деструкцију органа зове се конквасација. 
Контузје
Контузије, које настају тупом механичком силом обично не захтевају оперативни третман изузев код „луксације тестиса“ - када се под дејством трауме тестис избаци из уобичајеног лежишта уз кидање туника.

Клиничка слика 
Клиничка слика трауме у подручју скротума може варирати од веома благе, у облику едема или мање екстравазације крви, до врло тешке у смислу повреда већих крвних судова, које доводе до инфаркта и атрофије тестиса.

Дијагноза 
Дијагноза се поставља на основу анаменезе (у којој болесдник наводи повреду), физичког прегледа и ултрасонографије.

Ултрасонографским прегледом важно је установити да ли постоје руптура тунике албугинеје тестиса и недостатак циркулације тестиса.

Терапија 
Ако је туника албугинеја тестиса интактна, а циркулација тестиса уредна, лечење је конзервативно; укључује мировање и аналгезију, хладне облоге и локалну апликацију хепарин креме. Скротум се подупире завојем у облику „праћке“ чиме се успоставља адекватна дренажа.

Ултразвучним прегледом треба редовно пратити стање циркулаторног статуса и ресорпцију хематома. Антибиотска профилакса се препоручује у случају да постоји сумња на попратни епидидимитис или ризик за развој инфекције.

Хируршко лечење се може применити ако скротални хематом (хематокела) прелази величину од 5 см ради бржег опоравка и повратка свакодневним активностима. 

Пенетрантнео трауме скротума потребно је увек ухируршки експлорирати. Ако се констатује повреда тестиса она се збрињава конзервативним дебридманом тестикуларног ткива, а у тежим случајевима ампутацијом тестиса, док се кожа скротума реконструише, кожним шавом.

Због добре васкуларизације и еластичности, скротум је захвалан за хируршко збрињавање.

Извори

Литература 
 Cubillos J, Reda EF, Gitlin J, Zelkovic P, Palmer LS. A conservative approach to testicular rupture in adolescent boys. J Urol. 2010 Oct. 184(4 Suppl):1733-8. 
 Freehill MT, Gorbachinsky I, Lavender JD, Davis RL 3rd, Mannava S. Presumed testicular rupture during a college baseball game: a case report and review of the literature for on-field recognition and management. Sports Health. 2015 Mar. 7 (2):177-80. 
 Joudi FN, Lux MM, Sandlow JI. Testicular rupture secondary to paint ball injury. J Urol. 2004 Feb. 171(2 Pt 1):797. 
 Frauscher F, Klauser A, Stenzl A, Helweg G, Amort B, zur Nedden D. US findings in the scrotum of extreme mountain bikers. Radiology. 2001 May. 219(2):427-31. 
 Bieniek JM, Sumfest JM. Sports-related testicular injuries and the use of protective equipment among young male athletes. Urology. 2014 Dec. 84 (6):1485-9. 
 Ko SF, Ng SH, Wan YL, et al. Testicular dislocation: an uncommon and easily overlooked complication of blunt abdominal trauma. Ann Emerg Med. 2004 Mar. 43(3):371-5. 
 Wan J, Corvino TF, Greenfield SP, DiScala C. Kidney and testicle injuries in team and individual sports: data from the national pediatric trauma registry. J Urol. 2003 Oct. 170(4 Pt 2):1528-3; discussion 1531-2. 
 Cline KJ, Mata JA, Venable DD, Eastham JA. Penetrating trauma to the male external genitalia. J Trauma. 1998 Mar. 44(3):492-4. 
 Valentino M, Bertolotto M, Derchi L, Bertaccini A, Pavlica P, Martorana G, et al. Role of contrast enhanced ultrasound in acute scrotal diseases. Eur Radiol. 2011 Jun 2. 
 Srinivas M, Degaonkar M, Chandrasekharam VV, Gupta DK, Hemal AK, Shariff A. Potential of MRI and 31P MRS in the evaluation of experimental testicular trauma. Urology. 2002 Jun. 59(6):969-72. 
 Lee SH, Bak CW, Choi MH, Lee HS, Lee MS, Yoon SJ. Trauma to male genital organs: a 10-year review of 156 patients, including 118 treated by surgery. BJU Int. 2008 Jan. 101(2):211-5.
 Phonsombat S, Master VA, McAninch JW. Penetrating external genital trauma: a 30-year single institution experience. J Urol. 2008 Jul. 180(1):192-5; discussion 195-6. 
 A Ward M, L Burgess P, H Williams D, E Herrforth C, L Bentz M, D Faucher L. Threatened fertility and gonadal function after a polytraumatic, life-threatening injury. J Emerg Trauma Shock. 2010 Apr. 3(2):199-203. 
 Molokwu CN, Doull RI, Townell NH. A novel technique for repair of testicular rupture after blunt trauma. Urology. 2010 Oct. 76(4):1002-3. 
 Yoshimura K, Okubo K, Ichioka K, Terada N, Matsuta Y, Arai Y. Restoration of spermatogenesis by orchiopexy 13 years after bilateral traumatic testicular dislocation. J Urol. 2002 Feb. 167(2 Pt 1):649-50. 
 Lysiak JJ, Nguyen QA, Kirby JL, Turner TT. Ischemia-reperfusion of the murine testis stimulates the expression of proinflammatory cytokines and activation of c-jun N-terminal kinase in a pathway to E-selectin expression. Biol Reprod. 2003 Jul. 69(1):202-10. 
 Cross JJ, Berman LH, Elliott PG, Irving S. Scrotal trauma: a cause of testicular atrophy. Clin Radiol. 1999 May. 54(5):317-20. 
 Bedir S, Yildirim I, Sümer F, Tahmaz L, Dayanç M, Peker AF. Testicular dislocation as a delayed presentation of scrotal trauma. J Trauma. 2005 Feb. 58(2):404-5. 
 Cass AS, Luxenberg M. Testicular injuries. Urology. 1991 Jun. 37(6):528-30. 
 Hendry WF. Testicular, epididymal and vasal injuries. BJU Int. 2000 Aug. 86(3):344-8. 
 Lrhorfi H, Manunta A, Rodriguez A, Lobel B. Trauma induced testicular torsion. J Urol. 2002 Dec. 168(6):2548. 
 Mohr AM, Pham AM, Lavery RF, Sifri Z, Bargman V, Livingston DH. Management of trauma to the male external genitalia: the usefulness of American Association for the Surgery of Trauma organ injury scales. J Urol. 2003 Dec. 170 (6 Pt 1):2311-5.

Спољашње везе 
 Приручник ургентне урологије

Хирургија
Болести тестиса